A požar főnév jelentése a délszláv nyelvekben tűz. Településnevek esetében égetéssel kialalkított tisztáson létesített településeket jelöl:

 Horvátország
Požar falu Delnice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Koszovó
Požar falu Dečani községben, a Peći körzetben

 Montenegró
Požar falu Danilovgrad községben